Шамалга́н () — станційне селище у складі Карасайського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр Новошамалганського сільського округу.

Населення — 15163 особи (2009; 8923 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Карасайського району
Селища Алматинської області